Etruria bezeichnet

 eine antike Region in Mittelitalien: Etrurien (lat./ital. Etruria; „Land der Etrusker“)
 ein danach benannter napoleonischer Staat: das Königreich Etrurien (ital. Regno di Etruria)

Etruria ist des Weiteren der Name verschiedener Ortschaften:

 eine argentinische Stadt in der Provinz Córdoba; siehe Etruria (Argentinien)
 eine historische Fabrikstadt in Großbritannien; siehe Etruria (England)
 eine italienische Gemeinde nahe der toskanischen Stadt Arezzo; siehe Etruria (Italien)
 ein US-amerikanischer Ort; siehe Etruria (Staffordshire)

Etruria als Schiffsname
 Etruria (Schiff, 1885), ein Schiff der Cunard Line, der letzte Expressliner auf dem Nordatlantik mit einer Verbunddampfmaschine
 Etruria (Schiff, 1894), ein italienischer Panzerkreuzer